Submission (в переводе с  «подчинение, покорность») — название нескольких фильмов:
 Submission (1995) — короткометражный (17 мин) фильм США, реж. Бенисио дель Торо. 
  — короткометражный (11 мин) фильм Нидерландов по сценарию Тео ван Гога.  
  — документальный фильм Швеции, 87 минут,